Эмперадор:

 Эмперадор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Эмперадор Карлос V — боевой корабль испанского флота.